Појам Максим може да се односи на:

 Максим (певачица), руска певачица
 Максим (митраљез), митраљез
 Максим (часопис), часопис за мушкарце
 Максим (музичар), британски музичар

Види још 
 Патријарх Максим (вишезначна одредница)